Dit is een lijst van planetoïden 40201-40300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40201) Besely || 1998 SO13|| 21 september 1998 || ODAS
|-
| (40202) - || 1998 SN26|| 24 september 1998 || Kleť
|-
| (40203) - || 1998 SP27|| 24 september 1998 || CSS
|-
| (40204) - || 1998 SV27|| 23 september 1998 || R. A. Tucker
|-
| (40205) - || 1998 SU30|| 19 september 1998 || Spacewatch
|-
| (40206) Lhenice || 1998 SB36|| 26 september 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (40207) - || 1998 SE44|| 23 september 1998 || Spacewatch
|-
| (40208) - || 1998 SK53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (40209) Morrispodolak || 1998 SU55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (40210) Peixinho || 1998 SL56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (40211) - || 1998 SC57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (40212) - || 1998 SC58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (40213) - || 1998 SQ58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (40214) - || 1998 SR63|| 29 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40215) - || 1998 SZ69|| 21 september 1998 || LINEAR
|-
| (40216) - || 1998 SF79|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40217) - || 1998 SM87|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40218) - || 1998 SQ97|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40219) - || 1998 SX111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40220) - || 1998 SH122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40221) - || 1998 SG136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40222) - || 1998 SJ137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40223) - || 1998 SX142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (40224) - || 1998 SJ143|| 23 september 1998 || ODAS
|-
| (40225) - || 1998 SX144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (40226) - || 1998 SA145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (40227) Tahiti || 1998 SR145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (40228) - || 1998 TR1|| 12 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (40229) - || 1998 TO3|| 14 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (40230) Rožmberk || 1998 TJ6|| 14 oktober 1998 || Kleť
|-
| (40231) - || 1998 TS6|| 14 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40232) - || 1998 UD || 16 oktober 1998 || CSS
|-
| (40233) Baradeau || 1998 UH2|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (40234) - || 1998 UG4|| 21 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (40235) - || 1998 UX7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (40236) - || 1998 UF33|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (40237) - || 1998 VM6|| 11 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (40238) - || 1998 VR13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (40239) - || 1998 VY16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (40240) - || 1998 VV37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (40241) - || 1998 VA46|| 15 november 1998 || LONEOS
|-
| (40242) - || 1998 VU46|| 14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (40243) - || 1998 WH1|| 18 november 1998 || CSS
|-
| (40244) - || 1998 WP4|| 17 november 1998 || CSS
|-
| (40245) - || 1998 WO7|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (40246) - || 1998 WV18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (40247) - || 1998 XK4|| 11 december 1998 || LINEAR
|-
| (40248) Yukikajiura || 1998 XF5|| 12 december 1998 || R. A. Tucker
|-
| (40249) - || 1998 XM11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (40250) - || 1998 XG16|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (40251) - || 1998 XK87|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (40252) - || 1998 YE6|| 22 december 1998 || CSS
|-
| (40253) - || 1999 BB1|| 17 januari 1999 || CSS
|-
| (40254) - || 1999 BB26|| 21 januari 1999 || S. Donati, M. M. M. Santangelo
|-
| (40255) - || 1999 CN4|| 12 februari 1999 || P. G. Comba
|-
| (40256) - || 1999 CM6|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40257) - || 1999 CZ56|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40258) - || 1999 CF61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40259) - || 1999 CZ85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40260) - || 1999 CU98|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40261) - || 1999 CD117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (40262) - || 1999 CF156|| 7 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (40263) - || 1999 FQ5|| 18 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (40264) - || 1999 FJ7|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (40265) - || 1999 FQ22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (40266) - || 1999 GS || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (40267) - || 1999 GJ4|| 10 april 1999 || LINEAR
|-
| (40268) - || 1999 GU8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (40269) - || 1999 GP25|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (40270) - || 1999 JE || 6 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40271) - || 1999 JT || 4 mei 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40272) - || 1999 JA7|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (40273) - || 1999 JS7|| 13 mei 1999 || J. Broughton
|-
| (40274) - || 1999 JT14|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40275) - || 1999 JW15|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40276) - || 1999 JR19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40277) - || 1999 JL30|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40278) - || 1999 JC34|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40279) - || 1999 JD35|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40280) - || 1999 JV44|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40281) - || 1999 JY47|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40282) - || 1999 JD48|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40283) - || 1999 JO50|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40284) - || 1999 JE52|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40285) - || 1999 JT52|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40286) - || 1999 JN53|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40287) - || 1999 JS61|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40288) - || 1999 JP64|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40289) - || 1999 JS64|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40290) - || 1999 JV64|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40291) - || 1999 JX71|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40292) - || 1999 JD72|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40293) - || 1999 JG73|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40294) - || 1999 JT73|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40295) - || 1999 JX73|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40296) - || 1999 JE74|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40297) - || 1999 JJ74|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40298) - || 1999 JD81|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40299) - || 1999 JN90|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (40300) - || 1999 JT93|| 12 mei 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten